Филиппо Де Коль (; род. 28 октября 1993, Агордо) — итальянский футболист, правый полузащитник клуба «Зюйдтироль».

Карьера

Клубная 
Дебютировал футболист в Серии D за Легнаго Салус, в 2012 году перешёл в клуб Виртус Энтелла, выступающий в Первом дивизионе Профессиональной лиги, за который футболист провёл 31 матч и забил три года, летом 2013 года вместе с одноклубниками Франческо Дзампано и Даниеле Борра по совместному владению перешёл в Эллас Верона, сразу после чего был отдан в аренду в Виртус Ланчано, за который Де Коль сыграл в 35 матчах в Серии B.

В сезоне 2014/2015 был продан в Специю (вместе с Марко Сансовини и Ивано Бальданцедду) за 600 000 евро. Дебютировал за клуб футболист во втором предварительном раунде Кубка Италии, а 16 августа 2014 года в Серии B против «Лечче». В том матче именно Де Коль забил победный гол. В конце 2014 года получил травму левой ключицы и был прооперирован 9 января 2015 года.

31 августа будет отдан в аренду с правом выкупа в Чезену. Дебютировал Де Коль 12 сентября в матче против Виртус Энтеллы, своей бывшей команды; матч закончился победой последней со счётом 2:1.

Национальная 
5 марта 2014 года футболист дебютировал за молодёжную сборную Италии, выйдя на последние семь минут матча против Северной Ирландии, который закончился победой итальянцев 2:0.

Характеристика 
Де Коль родился в Пьеве-д'Альпаго, играет футболист на позиции правого защитника. Де Коль обладает хорошей техникой и скоростью. Де Коль — атакующий защитник, способный поддержать атаку.

Статистика

Клубная 
По состоянию на 23 мая 2017 года:

Национальная 

Итого: 2 матча / 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений

Примечания

Внешние ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Виртус Энтелла»
Игроки ФК «Специя»